Giuseppe Meazza (1910-1979), footballeur international italien.
  (1880-1926), joueur et arbitre italien de football.

Divers 
 Stade Giuseppe-Meazza
Patronyme italien